

Ковальово — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства

Ковальово — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Ковальово — село, Суксунський район, Пермський край

Див. також 
 Ковалеве